Ива́н Сухору́ков: Сухоруков, Иван Александрович (1922—1998) — полковник, Герой Советского Союза.
 Сухоруков, Иван Дмитриевич (1860—1938) — депутат Государственной Думы Российской империи II созыва, крестьянин.
 Сухоруков, Иван Фёдорович (1894—1963) — Герой Советского Союза.